Chetwode est un nom propre.

Patronyme 

 Anna Maria Chetwood ou Chetwode (1774-1870), romancière irlandaise.
 Philip Chetwode, 1 baron Chetwode, (1869-1950), officier supérieur de l'armée britannique.

Toponyme 

 Chetwode, paroisse civile du Buckinghamshire, en Angleterre.
 Les Îles Chetwode, groupe d'îles des Marlborough Sounds, situé au nord de l'île Forsyth, en Nouvelle-Zélande.